Николай Сычёв:
 Сычев, Николай Александрович (1816—1904) — инженер-архитектор.
 Сычёв, Николай Григорьевич (1928—2005) — экономист.
 Сычёв, Николай Ильич (1924—1984) — полный кавалер ордена Славы.
 Сычёв, Николай Петрович (1883—1964) — историк искусства, музейный работник, реставратор.
 Сычёв, Николай Яковлевич (1926—2015) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.